Экономи́ческий либерали́зм — идеология, являющаяся составной частью консервативной общественной мысли о минимальном вмешательстве правительства в экономику нации и, соответственно, о полной свободе индивидов в экономике. Экономический либерализм — часть философии консерватизма, либертарианства и правого либерализма.

В экономической философии экономический либерализм поддерживает и пропагандирует экономику laissez-faire. Последователи экономического либерализма используют философские аргументы в поддержку свободного рынка, совершенной конкуренции и «невидимой руки рынка» (из произведения Адама Смита).

Данная идеология отвергает государственное регулирование экономики и экономическое вмешательство в свободный рынок, и поддерживает полную и максимальную экономическую свободу, свободу торговли и конкуренции, в отличие от возникших позднее теорий:
 дирижизма;
 меркантилизма;
 кейнсианства;
 социализма;
 коммунизма;
 фашизма
 и нацизма.

Позднейшие теории возникали в качестве ответа на решение некоторых проблем, возникающих в экономике в силу обыкновенного отсутствия полного набора факторов, необходимых для совершенной конкуренции (например, полной информированности участников рынка, отсутствия барьеров входа и др.). Данные позднейшие теории предусматривали увеличение роли правительства в искусственном создании условий, которые не могут наступить самостоятельно или с помощью «невидимой руки рынка».

Тем не менее, сторонники экономического либерализма считают, что любые вмешательства правительства могут наносить лишь вред экономике и благосостоянию субъектов рынка. Из функций правительства, которые они могут допустить, остаётся лишь антимонопольная политика, законодательство о предоставлении корректной информации (аналогичное закону Сарбейнса-Оксли в США).

Примечания 

Консерватизм
Философские направления и школы
Либерализм
Философия XVII века
Философия XVIII века
Философия XIX века
Философия XX века
Экономические идеологии
Капитализм